Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
 Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium